Колодна () — село,
Лукомский сельский совет,
Оржицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323683604. Население по переписи 2001 года составляло 41 человек.

Географическое положение 
Село Колодна находится на правом берегу реки Сула, на её старице Колодна,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Мацкова Лучка (Лубенский район),
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Лукомье,
на противоположном берегу — село Шкили (Хорольский район).
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

Примечания